Coyame bezeichnet:

 Coyame (Catemaco), Ort im mexikanischen Bundesstaat Veracruz
 Coyame (Zongolica), Ort im mexikanischen Bundesstaat Veracruz
 Santiago de Coyame, auch Coyame, Ort im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua
 Municipio Coyame del Sotol, ehemals Coyame, Verwaltungseinheit des mexikanischen Bundesstaats Chihuahua